Iugani se poate referi la:
Iugani, Iași
Iugani, Vrancea